Seznam brigad z zaporedno številko 94.

Seznam 
 Pehotne
 94. brigada (Združeno kraljestvo)

 Zračnoobrambne
 94. zračnoobrambna artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi